Hofelich ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Friedrich Hofelich (1842–1903), deutscher Maler und Holzstecher
 Markus Hofelich, deutscher Wirtschaftsjournalist
 Peter Hofelich (* 1952), deutscher Politiker (SPD), MdL